Ovinio Gallicano – console del 317
 Flavio Gallicano – console del 330
 San Gallicano – santo di epoca romana, morto, secondo la tradizione, nel 362, e celebrato il 25 giugno
 Gallicano – comune italiano in provincia di Lucca.
 Gallicano nel Lazio –  comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale.
 Aggettivo che designa enti assimilati al gallicanesimo.